Gaianes kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Gayanes, ort, Valencia, Provincia de Alicante, 
 Gaianes (kommun i Spanien), Valencia, Provincia de Alicante, 

Robotskapade Spanienförgreningar